Пыжовка — топоним:

 Пыжовка — деревня в Вяземском районе Смоленской области России.
 Пыжовка — село в Новоушицком районе Хмельницкой области Украины.